Chris Carruthers – calciatore inglese
 Colin Carruthers – hockeista su ghiaccio britannico
 Danielle Carruthers –ex ostacolista statunitense
 Douglas Carruthers – esploratore e naturalista britannico
 Dwight Carruthers – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Eric Carruthers – hockeista su ghiaccio britannico
 George Carruthers – fisico e scienziato statunitense
 Kel Carruthers – pilota motociclistico australiano
 Kitty Carruthers – ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
 John Valentine Carruthers – musicista britannico
 Peter Carruthers – ex pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
 Samir Carruthers – calciatore irlandese
 Willam Carruthers Cunningham – calciatore scozzese